Виктор Гюнтер может означать:
 Гюнтер, Виктор Яковлевич (1945—2012) — российский учёный-радиотехник.
 Гюнтер, Виктор Эдуардович (род. 1947) — российский учёный-физик, специалист по имплантатам с памятью формы.